Куту́зов () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Кутузов Віталій Володимирович (1980) — білоруський футболіст.
 Кутузов Михайло Іларіонович (1745—1813)  — російський полководець і дипломат, генерал-фельдмаршал.
 Кутузов Олександр Вікторович (1985) — російський хокеїст.
 Кутузов Роман Володимирович (1979—2022) — російський військовий, генерал-майор.

Російські прізвища